Međuopćinsku ligu Istok (Vinkovci-Županja-Đakovo) su činili klubovi iz općinskih nogometnih saveza Vinkovci, Županja i Đakovo, te je bila liga petog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ u sezoni 1986./87. Zbog reorganizacije natjecanja u Hrvatskoj (gašenja ragionalnih liga), prvak Međuopćinske nogometne lige Istok se nije plasirao u viši rang, dok bi posljednje plasirani kllubovi ispadali u Općinske lige Vinkovci, Županja i Đakovo.

Ljestvica

Unutrašnje poveznice  
 Regionalna liga Slavonije i Baranje - Jug 1986./87. 
 Međuopćinska liga Jug 1986./87. 
 Međuopćinska liga Sjever 1986./87. 
 Općinska liga Vinkovci 1986./87.
 Liga NSO Županja 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vinkovački list #1751
 Ante Knežević: Meteor sja 80 godina, monografija NK Meteor Slakovci, Slakovci 2009. godine
  

1986-87
1986-87
MOL Istok